Southern Cross puede hacer referencia a:

 Southern Cross, ballenero noruego botado en 1886;
 Southern Cross, velero botado en Escocia en 1962;
 Expedición Southern Cross (1898-1900);
 Southern Cross, cultivar híbrido del género Tillandsia